La notion de limpidité caractérise la qualité d'un milieu (le plus souvent un liquide) clair, transparent. Cette notion est utilisée dans différents contextes :
 en écologie : voir turbidité ;
 en œnologie : voir Dégustation_du_vin#Limpidité ;
 en joaillerie, c'est le terme utilisé pour désigner la transparence d'un diamant.

Voir aussi 
 Filtration
 Sédimentation

Chimie
Dégustation du vin
Joaillerie